Но́во-Ры́бинская улица — улица в Московском районе Санкт-Петербурга. Проходит от Черниговской улицы до Лиговского проспекта.

История 
Название Ново-Рыбинская улица возникло в 1916 году, дано по Рыбинской улице, продолжением которой является. Эти две улицы имеют общую нумерацию домов.

Примечания

Литература

Ссылки